Михаил Мукасей: Мукасей, Михаил Анатольевич (род. 1966) — советский и российский кинопродюсер, оператор, сын А. М. Мукасея, муж Е. А. Гамовой.
 Мукасей, Михаил Исаакович (1907—2008) — советский разведчик, полковник.